Fibulobasidium är ett släkte av svampar. Fibulobasidium ingår i familjen Sirobasidiaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Fibulobasidium